Макаро́во — деревня в Новоржевском районе Псковской области России. Входит в состав Новоржевской волости.

Расположена в 8 км к юго-востоку от города Новоржев.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на конец 2000 года составляла 428 жителей.

История 
С 1995 до 2015 года деревня была административным центром ныне упразднённой Макаровской волости.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района